Stadsbrug (Kampen);
 De Oversteek, informele naam voor de stadsbrug te Nijmegen;
 Stadsbrug Zwijndrecht, de spoor- en verkeersbrug tussen Zwijndrecht en Dordrecht.